Le championnat du Groenland de football 1999, organisé sous l'égide de la fédération du Groenland de football a vu la victoire du club de B-67.

Phase régionale

Nordkredsen (poule nord)

Midkredsen (poule centrale)

Sydkredsen (poule sud)

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Matches de classement 
 Septième place :
 N-48 3 - 0 SAK
 Cinquième place :
 Disko-76 5-0 N-85

Demi-finales 

 B-67 3-1 IL
 Kugsak 2-2 K-33 (8-7 aux penalties)

 Troisième place :
 K-33 3-1 IL

Finale 

 B-67 3-1 Kugsak

Lien externe 

  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland